Susacón kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Susacón (ort), Boyacá, 
 Susacón (kommun), Boyacá,